Earth vs. the Spider ist der Originaltitel von:

 Die Rache der schwarzen Spinne, US-amerikanischer Horrorfilm (1958)
 Spinnen des Todes, US-amerikanischer Science-Fiction-Horrorfilm (2001)